Paradox Development Studio — desenvolvedora sueca de jogos eletrônicos
 Portage Des Sioux — cidade estadunidense localizada no estado de Missúri
 Portugal Digital Songs — tabela musical publicada mensalmente pela revista estadunidense Billboard
 Pretty Dirty Secrets — websérie de mistério estadunidense criada por I. Marlene King

Partidos políticos 
 Partido Democrático Social — do Brasil, extinto
 Partido Democrático Socialista — de Guiné-Bissau
 Pela Democracia Social — da Venezuela

Pessoas 
 Paolo Dal Soglio — atleta italiano que se especializou no arremesso de peso
 Pasqualino De Santis — diretor de fotografia italiano
 Paolo De Stefano — criminoso italiano e chefe da máfia calabresa conhecida como 'Ndrangheta
 Philip Dormer Stanhope — político e escritor inglês
 Pol Dimitrios Spanos — engenheiro estadunidense

Ver também 
 Acrônimo de três letras

Desambiguações de siglas